Il Principato di Monaco parteciperà ai Giochi della XXXII Olimpiade, che si svolgeranno a Tokyo, Giappone, dal 23 luglio al 8 agosto 2021 (inizialmente previsti dal 24 luglio al 9 agosto 2020 ma posticipati per la pandemia di COVID-19) con una delegazione di 6 atleti impegnati in 5 discipline.

Delegazione

Risultati

Atletica leggera 

Femminile
Eventi su pista e strada

Canottaggio

Judo 

Maschile

Nuoto 

Maschile

Femminile

Tennistavolo 

Femminile

Note

Collegamenti esterni 
 

Nazioni ai Giochi della XXXI Olimpiade
Monaco ai Giochi olimpici